Уи́такер, также Уа́йтэкер, Уи́тейкер, Уайтакер () — английская фамилия.

Персоналии 

  (1934—2014) — британский юрист и политик.
  (род. 1985) — игрок в канадский футбол.
  (ок. 1549 — 1589) — английский политик.
  (ок. 1622 — 1695) — английский юрист и политик.
  (1867—1919) — американский писатель.
  (род. 1990) — американский актёр.
  (род. 1978) — игрок в канадский футбол.
  (род. 1962) — британский крикетчик.
  (род. 1924) — американский спортивный комментатор.
  (1599—1654) — английский пуританский священник, участник Вестминстерской ассамблеи.
 Уитакер, Джозеф:
  (1850—1932) — английский натуралист.
 Уитакер, Джозеф (1850—1936) — итальянско-английский орнитолог.
 Уитакер, Джон:
 Уитакер, Джон (1886—1977) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
  (1901—1951) — американский политик, член Палаты представителей США (1948—1951).
  (1940—2001) — американский невролог, нейроиммунолог, заведующий кафедрой неврологии Алабамского университета в Бирмингеме (1985—2001), председатель Американской неврологической ассоциации (1995—1997).
 Уитакер, Джон (род. 1955) — британский конник, серебряный медалист летних Олимпийских игр 1984 года.
 Уитакер, Джон (род. 1959) — американский актёр кино и телевидения.
  (1906—1946) — американский журналист, международный корреспондент в 1930—1940-х годах, глава отдела моральных операций OSS по Северной Африке (1943), резидент разведки OSS в Китае (1944).
 Уитакер, Джордж (1864—?) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр 1908 и 1912 годов.
  (род. 1980) — британский футболист.
  (1912—1995) — американский психиатр, психотерапевт, разработчик и популяризатор практик семейной терапии.
  (род. 1957) — американский дипломат, посол США в Колумбии (с 2014).
 Уитакер, Крис (род. 1974) — австралийский регбист и тренер, чемпион мира в составе национальной сборной (1999).
  (род. 1957) — американский бейсболист.
 Уитакер, Лэнс (род. 1972) — американский боксёр-профессионал.
  (род. 1951) — канадский пловец, участник летних Олимпийских игр 1972 года.
  (род. 1960) — британский конник, серебряный медалист летних Олимпийских игр 1984 года.
  (настоящее имя — Марджори Олив Уитакер; 1895—1976) — британская писательница.
 Уитакер, Марк — американский музыкальный продюсер.
  (род. 1957) — американский медиаменеджер, главный редактор журнала Newsweek (1998—2006).
  (1902—1960) — американский физик, первый директор Национальной лаборатории Ок-Ридж (1943—1945), президент Лихайского университета (1946—1960).
  (1870—1963) — американский химик, обладатель Медали Перкина за достижения в производстве растворителей (1923).
 Уитакер, Мэттью (род. 1969) — американский юрист и политик.
  (1839—1909) — американский политик.
 Уитакер, Норман (1890—1975) — американский шахматист, международный мастер (1965).
  (1926—2015) — священник Епископальной церкви США, епископ Центрального Нью-Йорка (1983—1992).
  (1830—1911) — священник Епископальной церкви США, епископ Невады и Аризоны (1869—1886), епископ Пенсильвании (1887—1911).
 Уитакер, Пернелл (1964—2019) — американский боксёр-профессионал, дядя Роньелла Уитакера.
  (род. 1973) — новозеландский и британский крикетчик.
 Уитакер, Роберт:
 Уитакер, Роберт (1939—2011) — британский фотограф.
  — американский журналист и публицист, лауреат Премии Джорджа Полка (1998).
  (1900—1981) — американский журналист, редактор The New Yorker.
 Уитакер, Родни:
 Уитакер, Родни (более известен под псевдонимом ; 1931—2005) — американский писатель и киновед.
  (род. 1968) — американский джаз-контрабасист.
  (род. 1979) — игрок в американский футбол.
  (род. 1943) — американский бейсболист.
  (род. 1948) — американский священник, епископ Объединённой методистской церкви во Флоридской епископальной области (2001—2012).
  (1759—1821) — британский юрист, священник, топограф и коллекционер, член Королевского общества (с 1818).
  (1916—2017) — ирландский экономист и политик, управляющий Центральным банком Ирландии (1969—1976), член Сената Ирландии (1977—1982).
 Уитакер, Уильям:
  (ок. 1580 — 1646) — английский политик, член Палаты общин Англии (1624—1626, 1640—1646).
  (1836—1925) — британский геолог, член Королевского общества (с 1883), обладатель Медаль Мурчисона (1886) и Медали Волластона (1923) Геологического общества Лондона.
  (1923—1995) — британский футболист.
  (род. 1959) — игрок в американский футбол.
  (род. 1966) — британский врач и писатель.
 Уитакер, Форест (род. 1961) — американский актёр, режиссёр, продюсер.
 Уитакер, Фредерик:
 Уитакер, Фредерик (1812—1891) — премьер-министр Новой Зеландии (1863—1864, 1882—1883), отец Фредерика Александера Уитакера.
  (1847—1887) — новзеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1879—1884).
  (ок. 1642 — 1715) — английский политик, член Палаты общин Англии (1695—1696, 1701—1702).
  (1660—1735) — английский военный деятель, один из ключевых участников захвата Гибралтара войсками Великого альянса.
  (1841—1922) — солдат армии Севера в Гражданской войне в США, кавалер Медали Почёта.
  (род. 1957) — американский дипломат, посол США в Нигере (с 2018).

См. также 
 Уиттекер (Уиттакер)

Примечания